Jméno a příjmení Charles Davis nosí více osobností:

 Charles Davis (hudebník) (1933–2016) – americký saxofonista
 Charles Davis (basketballista) (* 1984) – americký basketballista
 Charles Davis (herec) (1925–2009) – irský herec
 Charles Michael Davis (* 1984) – americký herec, model, producent a režisér